Diego Sánchez de León, luego Diego Sánchez de Fines (? - 1260).

Biografía 
Hijo primogénito de Sancho Fernández de León y de su prima-hermana Teresa Díaz de Haro, fue hecho I señor de Fines, Alba de Tormes y Salvatierra de Tormes, y de los Molinares de Estiviel.

Fue adelantado mayor de la Frontera, en lo que en 1247 con su valor asistió al rey Fernando III de Castilla con una señalada victoria en la conquista de Sevilla (1248).

Antepasados

Matrimonio y descendencia 
Casó en 1246 con su pariente Teresa Gómez de Roa, Ricahembra, hija de Gómez González de Roa y de Teresa Gil de Villalobos. Fruto de dicho matrimonio nacieron tres hijos: 
 Juan Díaz de Fines;
 Diego Sánchez de Fines (fallecido en 1296), II señor de Fines, Alba de Tormes y Salvatierra, y de los Molinares de Estiviel. Casó después de 1270 con su prima Juana Ruiz de Haro, hija de Ruy López de Haro y de Sancha Jofre Tenorio. Tuvieron solamente una hija: 

 Juana Díaz de Fines, III señora de Fines, Alba de Tormes y Salvatierra, y de los Molinares de Estiviel. Se casó con su primo Rodrigo Íñiguez de Biedma, señor de Ortolanza y alcaide de los Alcázares, hijo de Rodrigo Íñiguez de Biedma y de Aldonza Ponce de León, con descendencia.
 María Sánchez de Fines. Se casó con Gómez Henríquez, señor de Probaos y Nendos, con descendencia.

Referencias 

Adelantados mayores de Andalucía del siglo XIII
Señores de España del siglo XIII